Синка-Медио ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Уэска в составе автономного сообщества Арагон. Названа по имени реки Синка. На северо-западе граничит с районом Сомонтано-де-Барбастро, на востоке — с районом Ла-Литера, на юге — с районами Бахо-Синка и Монегрос. 
Один из самых населённых районов в Арагоне (40 человек на километр). Главные источники дохода — промышленность и сельское хозяйство.

Муниципалитеты 

 Альбалате-де-Синка
 Альколеа-де-Синка
 Альмуния-де-Сан-Хуан
 Альфантега
 Бинасед
 Монсон
 Пуэйо-де-Санта-Крус
 Сан-Мигель-дель-Синка
 Фонс

Ссылки 
 

Районы Уэски